Албаба́ — станция Горьковской железной дороги на участке Свияжск — Буинск — Ульяновск в одноимённом посёлке при станции.

История 
Станция была построена в 1942 году организованными в Волжлаг мобилизованными немцами и местными колхозниками, и являлась частью Волжской рокады. В качестве материала для строительства дороги использовались рельсы и шпалы переправленные из восточной части страны, где до войны планировалось строительство Байкало-Амурской магистрали.

Современное состояние 
Через станцию проходят пассажирские и грузовые поезда, идущие в южном направлении из Казани и обратно. Является конечной для пригородных электропоездов сообщением Казань-Пасс — Албаба — Казань-Пасс. На станции заканчивается контактная сеть.

Примечания 

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Зеленодольского района